Scofield (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah

 Personen
 John Scofield (1951), Amerikaans gitarist en componist
 Paul Scofield (1922-2008), Engels acteur

 Fictief figuur
 Cristina Rose Scofield, personage uit Prison Break
 Michael Scofield, personage uit Prison Break